Пу́рпур —пурпуровий колір.
 Пу́рпур — фарба червоно-фіолетового кольору.
 Пу́рпур — дорога тканина, пофарбована цією речовиною, а також одяг та інші речі з цієї тканини.
 Пу́рпур — темно-червоний, яскраво-червоний колір з фіолетовим відтінком; багрянець.
 Пурпур (геральдика) — геральдична фарба пурпурового кольору.
 Пурпу́ровий — колір пурпуру; пофарбований пурпуром.

Примітки